Tona (unitat), unitat de massa 
 Toponímia: 
 Tona (Osona), poble i municipi de la comarca d'Osona (Catalunya)
 Tona (Colòmbia), poble de la província de Santander (Colòmbia)